Капанлы:

 Капанлы — село в Тертерском районе Азербайджана.
 Капанлы — село в Шамкирском районе Азербайджана.
 Капанлы — бывшее название села Алышарлы в Тертерском районе Азербайджана.
 Капанлы — бывшее название села Ашагы Капанлы в Тертерском районе Азербайджана.
 Капанлы — бывшее название села Юхары Капанлы в Тертерском районе Азербайджана.